

Geografia 
 Shirakawa – città giapponese della prefettura di Fukushima
 Shirakawa – villaggio giapponese della prefettura di Gifu
 Shirakawa – cittadina giapponese della prefettura di Gifu

Persone 
 Go-Shirakawa – settantasettesimo imperatore del Giappone
 Hideki Shirakawa – chimico giapponese, premio Nobel per la chimica 2000
 Yoshikazu Shirakawa –  fotografo giapponese
 Imperatore Shirakawa – settantaduesimo imperatore del Giappone 
 Yumi Shirakawa – attrice giapponese